Каталан:

Персоналии 
 Каталан — сеньор Монако в 1454—1457 годах.
 Каталан, Мигель (1894—1957) — испанский физик.
 Каталан, Эжен Шарль (1814—1894) — бельгийский математик.
 Каталан, Эльмо (1932—1970) — чилийский журналист и революционер-интернационалист.

Топонимы 
 Каталан — микрорегион в Бразилии.
 Каталан — муниципалитет в Бразилии.
 Каталан — небольшой ударный кратер у юго-западного лимба видимой стороны Луны.

См. также 
 Каталани